Хлорид свинца:
 Хлорид свинца(II), PbCl.
 Хлорид свинца(IV), PbCl.